«Мистер Блисс» () — детская книжка Дж. Р. Р. Толкина, выпущенная посмертно в 1982 году. Сюжет представляет собой рассказ о некоем Мистере Блиссе, купившем себе автомобиль, и приключениях, связанных с его первой поездкой.

История создания 
Впервые эта история была рассказана Дж. Р. Р. Толкином своим детям в 1920—1930 годы, однако, в отличие от многих других, была записана с красочными цветными иллюстрациями.
В 1936 году профессор предложил фирме «Аллен и Анвин» опубликовать эту книжку, однако из-за большого количества цветных иллюстраций это вышло бы слишком дорого, а на сокращение количества цветов Толкин времени не нашёл.
В 1958 году он продал рукопись вместе с несколькими другими университету Маркетта в США за одну тысячу двести пятьдесят фунтов стерлингов.

Связь произведения с легендариумом 
 Жиролик (), животное, напоминающее одновременно и жирафа, и кролика, по этимологии (жираф + кролик) и характеру (любовь к норам, боязнь медведей и пристрастие к еде) схоже с хоббитами.
 Фамилия сержанта — Боффин () — такая же, как название семейства хоббитов, чьими родственниками были Бэггинсы.
 Во время спора Мистера Бинкса и констебля Боффина упоминается Папаша Гемджи (). Известно, что такое же прозвище было у отца Сэма Гемджи.
 На иллюстрации на странице 36 можно наблюдать мясника около вывески «Allbone» (). В третьей главе первой части «Утраченный путь» пятого тома «Истории Средиземья» под названием «Утраченный путь и другие истории», персонаж Альбоин имеет прозвище «All-bone», что напоминает название на вывеске.

Экранизации 
В 2004 году Российская студия «ТТТ» выпустила мультфильм «Мистер Блисс», показанный на многих фестивалях, в том числе «Звёздный мост», «RingCon» и «TolkienTing», где заслужил похвальные отзывы от Алана Ли, известного иллюстратора книг Дж. Р. Р. Толкина и одного из главных художников кинотрилогии Питера Джексона.

Публикации на русском языке 
На русском языке сказка издавалась два раза:
 В «Литературной газете», выпуске № 52 за 27 декабря 1995 года в переводе Олега Битова и под названием «Мистер Блажь».
 В 2003 году в сборнике от издательства «ТТТ» «Роверандом. Мистер Блисс. Письма Рождественского Деда» в переводе Игоря Хазанова.

Примечания

Источники 
 
 
 Издательство «ТТТ», «Роверандом. Мистер Блисс. Письма Рождественского Деда», «Мистер Блисс», С. Таскаева, «Предисловие»,
 J.R.R. Tolkien, John D. Rateliff (ed.), «The History of The Hobbit»
 J.R.R. Tolkien, «Mr. Bliss», p. 36
 J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (ed.), «The Lost Road and Other Writings», «Part One: III. The Lost Road»

Ссылки 
 http://ru.lotr.wikia.com/wiki/Мистер_Блисс

Произведения Джона Толкина
Произведения художественной литературы, опубликованные посмертно